M13 ou M-13 peut faire référence à :

Informatique 
 M13, un superordinateur de 1984.

Musique 
 M13, l'abréviation de Mafia Trece, un groupe de rap français du  de Paris.

Transports 
Métro
 Ligne 13 du métro de Paris.

Autoroutes
  Autoroute espagnole M-13 reliant l’autoroute M-12 aux Terminaux T1, T2 et T3 de l'Aéroport international de Madrid-Barajas ;
  Autoroute russe M13, ancien nom de l’autoroute russe A240.

Routes
  Route serbe M13 reliant Horgoš à Belgrade ;
  Route ukrainienne M13 reliant Kirowohrad à la frontière moldave.

Sciences

Astronomie 
 Amas d'Hercule, un amas globulaire.

Biologie 
 M13, un phage utilisé pour la recombinaison d'ADN car il ne tue pas la cellule hôte.

Médecine 
 Autres arthrites, d'après la classification internationale des maladies.

Zoologie 
 Ours M13, un ours né dans le cadre d'un projet de repeuplement en Italie et abattu en Suisse après avoir défrayé la chronique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres